Sona steht für:

 Sona (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Sona (Fluss), ein linker Zufluss der Wkra im nordöstlichen Polen
 Soňa, die tschechische Variante von Sonja
 (afrikanische) Sona (Mathematik), traditionelle geometrische Sandzeichnungen innerhalb regelmäßiger angeordneter Steinraster des Chokwe-Stammes aus Nordost-Angola, aus denen sich eine Methode zur grafischen Bestimmung des ggT zweier ganzer Zahlen herleiten lässt.
 Sona (Plansprache), eine 1935 veröffentlichte Plansprache
 Sona (Venetien), ein Ort im Veneto, Italien
 Șona (Alba), Gemeinde im Kreis Alba (Rumänien)
 Șona (Brașov), Dorf im Kreis Brașov (Rumänien)
 SONA, State of the Nation Address; siehe auch Rede zur Lage der Nation
Siehe auch:
 Sonah